Miejscowości w USA:
 Red Lick – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie
Gminy w USA:
 Red Lick (ang. Red Lick Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson